Kidder Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

 Kidder Township, du comté de Caldwell dans le Missouri.
 Kidder, du comté de Carbon en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships